Мурмуйжа () — название населённых пунктов в Латвии:

 Мурмуйжа — населённый пункт в Каугурской волости Беверинского края.
 Мурмуйжа — населённый пункт в Вилцской волости Елгавского края.